David Farrar (1908-1995) – attore britannico
Frederic Farrar (1831-1903) – scrittore indiano naturalizzato britannico, amico di Charles Darwin
Geraldine Farrar (1882-1967) – soprano e attrice statunitense
Janet Farrar (1950) – saggista britannica
John Farrar (1946) – musicista e compositore australiano
Scott Farrar (1950) – effettista statunitense
Stewart Farrar (1916-2000) – sceneggiatore e romanziere britannico
Tyler Farrar (1984) – ex ciclista statunitense